Все́воложи — московский боярский род, ветвь смоленских князей, утратившая княжеский титул. Предполагаемый родоначальник Всеволожей, князь Александр Всеволож, лишившись родового удела, в 60-е годы XIV века перебрался на службу к московским князьям. Его сыновья уже князьями не писались, занимая видное положение при дворе московских князей. В начале XV века род разделился на несколько ветвей. Старшая ветвь рода угасла во второй половине XV века. Родовое прозвание Всеволож в итоге ею не было усвоено. Представители младшей ветви Всеволожей стали именоваться Заболоцкими; они все угасли ещё в допетровское время.

В Российской империи ветвями древнего боярского рода Всеволожей официально признавались дворяне Всеволожские и Кисловские, хотя у таких специалистов, как академик С. Б. Веселовский есть обоснованные сомнения в их происхождении. В честь одного из Всеволожских назван город Всеволожск.

Источники по истории рода 
Основные сведения о представителях рода содержатся в родословиях, сохранившихся в нескольких редакциях родословных книг. Самый древний список содержится в Синодальном списке Типографской летописи, который был создан в около 1506—1507 гг. В данной родословной имеются лакуны — текст сокращён, есть искажения, отсутствует одна из ветвей, которая, судя по всему, к моменту составления родословной угасла. Историк А. В. Кузьмин сделал вывод о том, что в этих редакциях родословных книг содержится не протограф родословной, а её первая или вторая редакция. Это родословие почти без изменений попало и в Летописную редакцию родословных книг (статья «Род Всеволож»).

В первых редакциях родословных книг отсутствует информация о происхождении рода. Однако в Румянцевской редакции есть статья, получившая название «Род Всеволож Заболотских». В ней приведена родословная легенда о происхождении Всеволожей. В этой редакции отсутствуют описки и сокращения, кроме того, в ней показан ряд пропущенных в предыдущих редакциях представителей рода. Эту концепцию воспроизводят «Государев родословец» и основанная на последнем «Бархатная книга». Соответствующие сведения отсутствуют в «Компилятивной редакции» — в частности, в Архивском VIII списке, созданном в начале XVII века. Протограф этого списка был создан во второй половине XVI века.

Ряд биографических сведений о Всеволожах содержатся в летописях, созданных в Северо-Западной Руси, а также в сказаниях Куликовского цикла. Кроме того, представители рода упоминаются в разных синодиках, в частности в синодике Переяславского Горицкого монастыря. Исследованиями источников по истории рода занимались С. Б. Веселовский, А. А. Зимин и А. В. Кузьмин.

Происхождение 
Происхождение родов, возводящих своё начало от смоленских князей, крайне запутано. Родословные росписи содержат много неясностей. Кроме того, хотя происхождение ряда родов от Рюрика и было закреплено в официальных родословных книгах (Государевом родословце, а позже — в Бархатной книге), эта информация грешит неточностями и, как отметил специалист по генеалогии русской знати Л. М. Савёлов, «требует доказательств в каждом отдельном случае».

С учётом раннего происхождения родословия Всеволожей, а также его относительной полноты по сравнению с родословными многих других московских боярских родов, происхождение Всеволожей от Смоленских князей у современных исследователей сомнений не вызывает.

Роспись, приводимая в Синодальном списке, сообщает о том, что родоначальником Всеволожей был князь Александр Всеволож Смоленский. Но конкретная привязка этого князя к родословию смоленских князей в этом списке отсутствует. Родословная легенда о конкретном родоначальнике рода появилась сравнительно поздно — в Румянцевской редакции. В ней было указано, что у смоленского князя Глеба Святославича имелся сын Александр-Всеволод..

Как отметил С. Б. Веселовский, сообщение росписи о происхождении Всеволожей от Глеба Святославича грешит хронологическими несообразностями. По «Бархатной книге» у князя Глеба Святославича Смоленского был сын Александр Всеволож, у которого показано 3 сына: Дмитрий, Владимир и Иван. По летописям у Глеба действительно был сын Александр Глебович, князь Смоленский, однако он умер в 1313 году. Поскольку Дмитрий и Владимир Александровичи активно действуют в конце XIV века, они не могли быть сыновьями Александра Глебовича. В то же время Веселовский обратил внимание на то, что в синодике Переславского Горицкого монастыря в качестве предков Заболоцких (потомков Всеволожей) отдельно записаны князья Александр и Всеволод. В результате исследователь пришёл к выводу, что сообщение «Бархатной книге» ошибочно, и предложил свой вариант происхождения рода. По его мнению, родоначальником Всеволожей был упоминаемый в 1341 году псковский князь Александр Всеволодович, которого Веселовский называл «Александр Глебович» и считал сыном брянского князя Глеба Святославича. Эта версия была принята и другим исследователем рода — А. А. Зиминым.

С гипотезой Веселовского не согласился А. В. Кузьмин, отметивший, что князь Александр Всеволодович Псковский с отчеством «Глебович» не фигурирует ни в одном источнике. Историк выдвинул иную гипотезу о происхождении Всеволожей. Кузьмин также отождествляет князя Александра Всеволожа Смоленского с князем Александром Всеволодовичем Псковским, однако считает его внуком Глеба Ростиславича. В синодике Успенского собора Московского Кремля упоминается ряд брянских князей конца XIII — начала XIV веков. Среди них указан князь Всеволод Глебович, который, по мнению исследователя, мог быть сыном Глеба Ростиславича Смоленского и отцом Александра Всеволодовича.

Гипотеза Кузьмина подверглась критике Д. Н. Александровым, который возвратился к отвергнутой благодаря работам Веселовского версии о происхождении Всеволожей от князя Александра Глебовича Смоленского. Эти построения, в свою очередь, подверглись критике Кузьминым, отметившим, что выводы Александрова не подтверждены какими-то источниками. В то же время ряд историков благосклонно приняли гипотезу Кузьмина.

История рода 
Точно неизвестно, когда князь Александр Всеволож перешёл на службу к московским князьям. Вслед за Веселовским современные исследователи считают, что он идентичен Александру Всеволодовичу, который в 1341 году упоминается как псковский князь. В этом году он, недовольный заключением союза между псковичами и Великим княжеством Литовским, оставил княжение, перебравшись в Новгород. Он же упоминается в Новгороде в 1367 году. Веселовский предположил, что Александр Всеволодович был вынужден покинуть родовые владения из-за экспансии Великого княжества Литовского. Вероятно он был служилым князем в Псковской, а затем в Новгородской землях. Позже он, как и многие другие смоленские князья, перебрался в Москву. По мнению Веселовского, это произошло в 60-е годы XIV века.

О службе Александра Всеволожа у московских князей сведений нет. В синодике Успенского собора Московского Кремля среди бояр второй половины XIV века указано имя Александр Всеволодович. Однако княжеский титул не упомянут, да и известий о боярстве Александра Всеволожа не существует, поэтому не исключено, что здесь имеется в виду другое лицо. Согласно родословным, у Александра Всеволожа было трое сыновей: Иван, Дмитрий и Владимир. При этом в ранних редакциях родословных Иван показан старшим сыном, а в Румянцевской редакции первым показан уже Дмитрий, что, возможно, произошло из стремления получить преимущество в местнических спорах XVI века.

Веселовский предположил, что Дмитрий Александрович упомянут как боярин Дмитрия Донского в договоре с великим князем Литовским Ольгердом, но возможно, что там имеется в виду Дмитрий Александрович Зернов. В Румянцевской редакции родословных книг, а позже — в «Бархатной книге», сообщается, что Дмитрий и Владимир служили воеводами в Куликовской битве в 1380 году в передовом полку. При этом в более ранних редакциях родословных книг подобные сведения отсутствуют. По мнению Р. Г. Скрынникова, известие о воеводстве Дмитрия и Владимира в Куликовской битве было сочинено книжниками Троицкого монастыря, патроном которого был с 1426 года Иван Дмитриевич Всеволож, сын Дмитрия Александровича. При этом Веселовский, а за ним ряд других исследователей (В. В. Мавродин, М. Н. Тихомиров, А. А. Зимин, Ю. Г. Алексеев и А. Е. Петров) считают известие достоверным.

Во время правления великого князя Василия I Дмитриевича в Москве появляются и другие потомки смоленских князей, некоторые в итоге стали боярами. К этому времени относится и возвышение Всеволожей. Дмитрий Александрович в 1392 году упоминается первым среди бояр, которые проводили мену великокняжеских земель с митрополитом Киприаном. А в 1394 году Василий I, который смог захватить Нижний Новгород, назначил Дмитрия там своим наместником. Об Иване Александровиче сохранилось только одно известие: в 1392 году он вместе с Данилой Тимофеевичем Валуевым был послан в Новгород для сбора чёрного бора. Потомки Ивана позже усвоили родовое прозвание Заболоцкие. Владимир же известен только по родословным, в которых он показан бездетным.

В духовной Василия I, которая была составлена в 1406 году, Дмитрий Александрович не упоминается. По мнению Кузьмина это могло быть связано с тем, что он к этому моменту уже умер. Он оставил двух сыновей: Ивана Дмитриевича и Фёдора Дмитриевича Турика. О последнем известно очень мало. Он от брака с Соломонидой оставил двух бездетных сыновей — Фёдора (ум. 1438) и Никиту Туриковых (ум. 1432), а также дочь Марию. Она унаследовала большую часть владений Туриковых и вышла замуж за боярина князя Василия Ивановича Косого Оболенского.

Другой сын Дмитрия, Иван Дмитриевич Всеволож, был заметной фигурой в 1-й половине XV века. Он женился на дочери Микулы Васильевича Вельяминова, благодаря чему породнился с великим князем Василием I. Он не снискал большой славы в военной деятельности, однако, отличаясь сильным честолюбием и хорошими дипломатическими способностями, стал одним из главных действующих лиц в споре за великое княжение после смерти Василия I. К тому моменту он выдал свою дочь, Елену, за радонежского князя Андрея Владимировича, после смерти которого в 1426 году стал опекуном от имени его малолетней дочери. Ещё одну дочь он выдал замуж за князя Юрия Александровича Тверского.

После смерти Василия I его наследником стал малолетний сын Василий II Васильевич. Однако претензии на великокняжеский престол предъявил звенигородский князь Юрий Дмитриевич, младший брат Василия I. В 1431 году спор было решено перенести в Орду, куда было снаряжено посольство, которое возглавил боярин Иван Дмитриевич Всеволож. Во многом благодаря усилиям Ивана спор был решён в пользу Василия II. Этот успех вскружил голову Ивану, в результате чего он решил увеличить своё влияние на великого князя и женить на своей дочери. Хотя великий князь и дал своё согласие, но против этого брака выступила мать Василия — Софья Витовтовна, обручившая сына с боровской княжной Марией Ярославной. Это привело к тому, что Иван Дмитриевич перешёл на сторону Юрия Звенигородского. Ко всему прочему Иван Дмитриевич обручил дочь Андрея Радонежского (свою внучку) с Василием Косым, сыном Юрия.

Разрыв с великим князем произошёл в 1433 году после свадьбы Василия II, на которой произошёл скандал с поясом, якобы принадлежавшим жене Дмитрия Донского. По версии, изложенной в летописях, пояс, принадлежавший Евдокии Дмитриевне, жене Дмитрия Донского, был подменён тысяцким, Василием Васильевичем Вельяминовым, отдавшим его своему сыну Микуле, женатому на младшей сестре Евдокии. Этот пояс посредством брака на дочери Микулы унаследовал Иван Дмитриевич Всеволож, подарив его Василию Косому, мужу своей внучки. На свадьбе же Василия II этот пояс опознали, после чего Софья Витовтовна, мать Василия II, пояс сорвала. По мнению Веселовского, этот скандал мог быть спровоцирован Иваном Дмитриевичем Всеволожем, который был заинтересован в ссоре Юрия Дмитриевича с великим князем, для чего он и распустил слухи о поясе.

По сообщению летописцев, Иван Дмитриевич перебежал в Галич, где находился двор Юрия, который поссорился с племянником. Ивану удалось убедить Юрия выступить против Василия. В результате Юрию удалось занять Москву. Однако вскоре Юрий был вынужден уступить великое княжение обратно Василию II, что привело к закату карьеры Ивана Дмитриевича. Он не поехал вслед за Юрием, а явился с повинной к великому князю. А вскоре после возвращения Василия II в Москву был схвачен с семьёй и ослеплён, а его вотчины были конфискованы. Будучи уже почтенного возраста, жестоко наказанный Иван прожил недолго.

Кроме дочерей у Ивана было двое сыновей, Иван и Семён, однако об их судьбе ничего не известно. Согласно родословным, у Ивана был один сын, который умер в младенчестве, а у Семёна двое — Иван и Андрей. Андрей умер бездетным, а у Ивана Семёновича был только один бездетный сын Семён, со смертью которого эта ветвь рода угасла.

В то же время у Ивана Ивановича, старшего сына Ивана Дмитриевича, осталось 4 дочери. Благодаря поддержке Марии Фёдоровны Туриковой, они спустя много лет после опалы деда сделали блестящие партии. Василиса вышла замуж за боярина князя Даниила Дмитриевича Холмского, Ксения — за боярина князя Ивана Васильевича Булгака Патрикеева (по другой версии — за его сына Ивана Мешка), Евдокия — за постельничего Семёна Борисовича Брюхо Морозова и Елена — за боярина князя Василия Семёновича Мниха Ряполовского.

Другая ветвь рода пошла от Ивана Александровича Всеволожа, оставившего шестерых сыновей. От них пошли разные ветви рода, усвоившего в итоге родовое прозвание Заболоцкие (Заболотские). К началу XVIII века все известные по родословным книгам ветви угасли.

Земельные владения Всеволожей 
Сведения о том, какими земельными владениями обладали представители рода, можно установить по источникам XV—XVI века, в которых указываются самые значительные вотчины потомков рода. Судя по всему, большая их часть была приобретена в XIV веке.

Главные земельные владения Всеволожей располагались на юго-западе Переславского уезда и востоке Дмитровского уезда, где, вероятно, осел родоначальник рода. В источниках упоминается несколько больших вотчин в Повельском стану Дмитровского уезда, располагавшихся на левом берегу реки Вели. Несколько более мелких вотчин находились в Каменном стану Дмитровского уезда — в 13 километрах к югу от Дмитрова, сейчас там находится деревня Шукалово (Шуколово), которая принадлежала Глебу Ивановичу Шукаловскому. В Переяславском уезде крупные владения Всеволожей располагались в бассейне реки Дубна — в Новосельском, Шуромском, Рождественском и Верхдубенском станах, а также в бассейне реки Кубри — в Замыцком стану. Эта местность называлась Заболотьем, от этого названия получили родовое прозвание потомки Всеволожей — Заболоцкие.

Также у Всеволожей были земельные владения и в некоторых других областях. Известно, что боярин Иван Дмитриевич владел соляными варницами и землями у Соли Переславской, а также сёлами в Бежецке и заливными лугами на берегу Москвы-реки около села Коломенское. Эти владения были конфискованы у Ивана Дмитриевича в 1433 году, когда он попал в опалу.

Притязания на продолжение рода 

В XVIII веке сильно разбогатевший за счёт удачных браков мелкопоместный род Всеволожских подал прошение о признании его происхождения от Всеволожей-Заболоцких. Это прошение было удовлетворено. Однако составитель «Российской родословной книги» высказал сомнение в достоверности родословной Всеволожских. Веселовский, разделявший эти сомнения, уточняет, что живший в первой четверти XVI века Иван Дмитриевич Козля (внук Ивана Ивановича Молодого, одного из сыновей Ивана Александровича Всеволожа), которого Всеволожские считали своим предком, в родословной Заболоцких, приведённой в «Бархатной книге», показан бездетным. При формировании «Государева родословца» Всеволожские свою роспись не подавали. При этом никто из потомков Александра Всеволожа Всеволожским не писался. Его ближайшие потомки упоминаются в документах по имени-отчеству, иногда с прибавлением прозвания Всеволож. Потомки же Ивана Александровича в итоге усвоили прозвание Заболоцких с разными прозвищами. Да и образование родового прозвания «Всеволожский» от Всеволод не характерно для Северо-Восточной Руси. В то же время, когда жил Иван Козля, упоминается несколько людей, которые писались Всеволожскими/Всеволодскими, которые не были родственниками Заболоцких.

Ещё один род, который предъявлял претензии на происхождение от Всеволожей, — Кисловские. Один из сыновей Ивана Александровича Всеволожа, Юрий, имел прозвище Кислеевский. Его и указали Кисловские в качестве своего родоначальника. В поданной представителями рода родословной была сочинена легенда, что Юрий Иванович Кислеевский выехал в 1417 году в Тверь. Но эта родословная легенда противоречит известиям, по которым отец Юрия в это время уже служил в Москве. В «Бархатной книге» указано всего 3 поколения рода. При этом Волк Семёнович, к которому Кисловские пытались приписать своё родословное древо, носил прозвание не Кислеевский, а Заболоцкий. На основании этого Веселовский сделал вывод, что претензии Кисловских на происхождение от Всеволожей несостоятельны.

См. также 
 Всеволожские
 Заболоцкие
 Кисловские

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Боярские роды